Марія Федорівна:

 Марія Федорівна (1759–1828) — друга дружина імператора Павла Першого.
 Марія Федорівна (1847–1928) — російська імператриця, дружина Олександра III.